Морис Куран (; 12 октября 1865 года — 18 августа 1935 года) — французский историк, считается основателем корееведения во Франции и в Европе. Написал библиографию в четырёх томах по корейской литературе.

Биография 
Морис Куран родился в Париже 12 октября 1865 года. Учился в Парижском университете и в Национальном институте восточных языков и цивилизаций.
Работал переводчиком с китайского в посольстве Франции в Пекине и переводчиком с корейского в посольстве Франции в Сеуле.
Профессор факультета литературы в Лионе.

Научные труды 
 La Cour de Péking, notes sur la constitution, la vie et le fonctionnement de cette cour, Paris, E. Leroux, 1891
 Bibliographie coréenne, Paris, E. Leroux, 1894—1901
 De la Lecture japonaise des textes contenant uniquement ou principalement des caractères idéographiques, Paris, Imprimerie nationale, 1897
 Notes sur les études coréennes et japonaises (1898 ?)
 Grammaire de la langue japonaise parlée, Paris, E. Leroux, 1899 imprimé par Tokyo Tsukiji Type Foundry, Tokyo, Japon
 Souvenir de Séoul, Corée, 1900
 En Chine : mœurs et institutions, hommes et faits, 1901
 Supplément à la «Bibliographie coréenne», jusqu’en 1899, Paris, E. Leroux, 1901
 Les Clans japonais sous les Tokugawa (1904 ?)
 La Corée et les puissances étrangères, Paris, F. Alcan, 1904
 La langue chinoise parlée : grammaire du Kwan-hwa septentrional, Paris, Lyon, Ernest Leroux, A. Rey, 1914
 Maurice Courant, Asie centrale aux XVIIe et XVIIIe siècles : empire Kalmouk ou empire Mantchou ?, Lyon & Paris, A. Rey, imprimeur-éditeur, Librairie A. Picard & fils, 1912 (докторская диссертация представлена ​​на факультете литературы Лионского университета)

Примечания 

Корееведы
Монголоведы Франции